Arabaiana-pintada pode designar as seguintes espécies de peixes:
 Seriola dumerili
 Seriola lalandi

Desambiguações de espécies